World Games 2017 – nierankingowy, turniej snookerowy sezonu 2017/2018. Rozegrany został w Hali Stulecia we Wrocławiu w Polsce w dniach 26−30 lipca 2017 roku.

Drabinka turniejowa 

Mecz o 3 miejsce:  Xu Si 2-3  Soheil Vahedi

Breaki stupunktowe turnieju 

 136, 113  Allister Carter
 127  Kyren Wilson

Bibliografia 
 worldsnooker.com

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2017
Nierankingowe turnieje snookerowe
Snooker w Polsce